

Geografia

Australia 
 Kirchheim – antico nome tedesco di Haigslea, località nella città di Ipswich (Queensland)

Austria 
 Bad Kleinkirchheim, già Kleinkirchheim – comune nel distretto di Spittal an der Drau (Carinzia)
 Großkirchheim – comune nel distretto di Spittal an der Drau (Carinzia)
 Kirchheim im Innkreis – comune nel distretto di Ried im Innkreis (Alta Austria)

Francia 
 Kirchheim – comune nel dipartimento del Basso Reno (Alsazia-Champagne-Ardenne-Lorena)

Germania

Comuni 
 Kirchheim – comune nel distretto di Kassel (Assia)
 Kirchheim – comune nel distretto della Bassa Franconia (Baviera)

 Kirchheim am Neckar – comune nel distretto di Stoccarda (Baden-Württemberg)
 Kirchheim am Ries – comune nel distretto di Stoccarda (Baden-Württemberg)
 Kirchheim an der Weinstraße – comune nel circondario di Bad Dürkheim (Renania-Palatinato)
 Kirchheim bei München – comune nel distretto dell'Alta Baviera (Baviera)
 Kirchheim in Schwaben – comune nel distretto della Svevia (Baviera)
 Kirchheim unter Teck – città nel distretto di Stoccarda (Baden-Württemberg)

Ex comuni, frazioni e quartieri 
 Kirchheim – frazione del comune tedesco di Amt Wachsenburg
 Kirchheim – ex comune ora quartiere di Euskirchen, città nel distretto di Colonia (Renania Settentrionale-Vestfalia)
 Kirchheim – quartiere di Heidelberg, città nel distretto di Karlsruhe (Baden-Württemberg)
 Kirchheim – frazione di Tittmoning, città nel distretto dell'Alta Baviera (Baviera)

Slovenia 
 Kirchheim – antico nome tedesco del comune di Circhina (Goriziano)

Altro 
 Kirchheim Knights – società cestistica di Kirchheim unter Teck (Germania)

Pagine correlate 
Kirchheimbolanden – città tedesca nel circondario del Donnersberg (Renania-Palatinato)